Saint-Germain-les-Paroisses é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Saint-Germain-les-Paroisses apresentava uma população de 357 habitantes, distribuídos por 225 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain